Pigs () может означать:
  — альбом группы Asphalt Ballet.
 Pigs (Three Different Ones) — песня Pink Floyd.
 PIGS — аббревиатура, которой обозначают экономики Португалии, Италии, Греции и Испании.
  — человеческий ген.